Il singolare del torneo di tennis Flushing Meadow Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gianluca Pozzi che ha battuto in finale Tommy Ho 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Vince Spadea (quarti di finale)
 Dick Norman (primo turno)
 Doug Flach (primo turno)
 Geoff Grant (secondo turno)

 Eyal Ran (primo turno)
 Steve Campbell (secondo turno)
 Gastón Etlis (secondo turno)
 Alejandro Hernández (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Flushing Meadow Challenger 1997